Personen
 Aart Ooms (1947), Nederlandse voetballer
 Henk Ooms (1916-1993), Nederlandse baanwielrenner
 Jan Ooms (1915-1975), Nederlandse kunstenaar
 Janus Ooms (1866-1924), Nederlandse roeier
 Johan Ooms (1944), Nederlandse acteur
 Johannes Willem Ooms (1914-1974), Nederlandse schrijver
 Karel Ooms (1845-1900), Belgische kunstschilder
 Klaas Ooms (1917-1970), Nederlandse voetballer
 Leonard Ooms (1796-1874), Belgische advocaat en politicus
 Lieselot Ooms (1984), Belgische radiopresentator
 Louis Ooms (1865-1935), Belgische politicus
 Piet Ooms (1884-1961), Nederlandse zwemmer
 Tristan Ooms (1975), Nederlandse voetballer

Literatuur
 Ooms droom, roman van de Russische schrijver Fjodor Dostojevski

Overig
 Lucas-Ooms Fonds, fonds voor het stimuleren van Nederlandse tijdschriften en de Nederlandse tijdschriftenjournalistiek

Zie ook 
 Oom
 Oomen, doorverwijspagina